Police nationale (France)#Corps d'encadrement et d’application (CEA)
Corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire